:

 Xanthosoma — научное название рода растений семейства Ароидные
 Xanthosoma — синоним названия рода наездников-фитофагов семейства Eurytomidae